Mönchshof bezeichnet:
 Mönchshof-Bräu, Tochterunternehmen der Kulmbacher Brauerei

Mönchhof ist der Name folgender Orte:
 Mönchshof (Barntrup), Siedlung der Stadt Barntrup im Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Mönchshof (Ebensfeld), Siedlung des Marktes Ebensfeld im Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Mönchshof (Eldetal), Ortsteil der Gemeinde Eldetal im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Mönchshof (Römhild), Ansiedlung in der Stadt Römhild im Landkreis Hildburghausen, Thüringen